Le Cercle généalogique de Bourbon, ou CGB, est une association généalogique de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Installé à Saint-Denis, il est à l'origine de plusieurs publications ponctuelles et périodiques.
Le cercle est fondé par Patrick Onézime-Laude

Notes et références

Annexe

Article connexe 
 Histoire de La Réunion.

Lien externe 
 .

Association ou organisme ayant son siège à La Réunion
Histoire de La Réunion
Culture à Saint-Denis (La Réunion)
Association généalogique